Ниже представлен список из 75 фильмов, составленный Британским институтом кино в 2010 году. В него включены «самые разыскиваемые фильмы», которые отсутствуют в Национальном архиве Британского института кино и имеют статус «пропавший, очевидно, утерянный». Критерий «самый разыскиваемый» подразумевает, что фильм был снят известным режиссёром либо в нём снимались известные актёры, либо он имел большой кассовый успех, либо лента снята в примечательном стиле, с использованием особой техники исполнения, новшеств, что делает её исторически важной.

В список включены фильмы, премьера которых состоялась между 1913 и 1984 годом. «Самые разыскиваемые десятилетия» — 1930-е годы (24 пункта), 1920-е (16) и 1940-е (14). «Самый разыскиваемый режиссёр» — Морис Элви (4 пункта из 75). Утерянный фильм Альфреда Хичкока «Горный орёл» (1926) стоит в этом списке по важности на первом месте, его называют «Святым Граалем историков кино».

В 2012 году Британский институт кино сообщил, что некоторые фильмы из данного списка были , ещё несколько фильмов из списка были найдены после 2012 года.

По состоянию на 2017 год было найдено 15 из 75 разыскиваемых фильмов.

Список 
 Зелёным выделены найденные фильмы, бледно-золотистым — ленты, от которых сохранилась некоторая часть.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Год
! Название
! Режиссёр
! class="unsortable"|Комментарии
|-
| 1913
| Maria Marten, or the Mystery of the Red Barn
| data-sort-value="Элви, Морис" | Морис Элви
| Первый фильм Мориса Элви. Лента рассказывает о нашумевшем Убийстве в Красном амбаре (1827) и снята на месте преступления.
|-
| 1914
| A Study in Scarlet
| data-sort-value="Пирсон, Джордж" | 
| Первый полнометражный британский фильм о Шерлоке Холмсе.
|-
| 1916
| Milestones
| data-sort-value="Бентли, Томас" | 
| Первый британский фильм-сага, рассказывающий историю нескольких поколений одной семьи.
|-
| 1919
| The First Men in the Moon
| data-sort-value="Лей, Дж." | Дж. Л. В. Лей
| Первая почти дословная экранизация произведения Герберта Уэллса.
|-
| 1920
| The Amazing Quest of Mr. Ernest Bliss
| data-sort-value="Эдвардс, Генри" | 
|
|-
| 1921
| The Adventures of Mr. Pickwick
| data-sort-value="Бентли, Томас" | Томас Бентли
| Одна из первых экранизаций произведения Чарльза Диккенса.
|-
| 1921
| The Narrow Valley
| data-sort-value="Хепуорт, Сесиль" | Сесиль Хепуорт
| Фильм был высоко оценён за отличные съёмки региона Саут-Даунс.
|-
| style="background:#98FB98"|1923
| style="background:#98FB98"|Love, Life and Laughter
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Пирсон, Джордж" | Джордж Пирсон
| style="background:#98FB98"|Был охарактеризован критиками-современниками как «классика экрана» и «шедевр». 2 апреля 2014 года копия фильма была найдена в нидерландском киноархиве.
|-
| 1923
| Женщина — женщинеWoman to Woman
| data-sort-value="Каттс, Грэм" | 
| Альфред Хичкок выступил ассистентом режиссёра и сценаристом, не указанным в титрах.
|-
| 1924
| Reveille
| data-sort-value="Пирсон, Джордж" | Джордж Пирсон
| Социально примечательная драма о Первой мировой войне. Скорее всего лента частично сохранилась в частных коллекциях.
|-
| 1924
| Lily of the Alley
| data-sort-value="Эдвардс, Генри" | Генри Эдвардс
|  немой фильм без интертитров.
|-
| 1924
| Who Is the Man?
| data-sort-value="Саммерс, Уолтер" | Уолтер Саммерс
| Дебют Джона Гилгуда на экране.
|-
| 1926
| London
| data-sort-value="Уилкокс, Герберт" | Герберт Уилкокс
| Крупнобюджетный фильм с отличными съёмками лондонского района .
|-
| style="background:#EEE8AA"|1926
| style="background:#EEE8AA"|Mademoiselle from Armentieres
| style="background:#EEE8AA" data-sort-value="Элви, Морис" | Морис Элви
| style="background:#EEE8AA"|Лидер британского кинопроката 1926 года. Сохранилось около трети фильма разрозненными фрагментами.
|-
| 1926
| Горный орёлThe Mountain Eagle
| data-sort-value="Хичкок, Альфред" | Альфред Хичкок
| Единственный утерянный полнометражный фильм Хичкока (также утеряна его к/м лента «» (1930)). Одна из самых разыскиваемых картин в мире, «Святой Грааль историков кино».
|-
| 1927
| The Arcadians
| data-sort-value="Сэвилл, Виктор" | Виктор Сэвилл
| Первый фильм Виктора Сэвилла. Удивительно, что немой фильм был снят по  (1909).
|-
| 1927
| История флагаThe Story of the Flag
| data-sort-value="Дайер, Энсон" | Энсон Дайер
| Первый полнометражный британский мультфильм.
|-
| 1927
| Tip Toes
| data-sort-value="Уилкокс, Герберт" | Герберт Уилкокс
|
|-
| 1929
| The Crooked Billet
| data-sort-value="Брунел, Адриан" | Адриан Брунел
| Одна из первых ролей Мэдлин Кэрролл. Фильм существовал как в немой, так и в звуковой версии, ни одна не найдена.
|-
| 1929
| The Last Post
| data-sort-value="Шурей, Дина" | 
| Первый самостоятельный проект первой и единственной женщины-кинорежиссёра Британии того времени.
|-
| 1930
| Lord Richard in the Pantry
| data-sort-value="Форде, Уолтер" | 
|
|-
| 1930
| The School for Scandal
| data-sort-value="Элви, Морис" | Морис Элви
| Единственный неудачно снятый фильм в цветовой технике Raycol colour.
|-
| 1930
| Too Many Crooks
| data-sort-value="Кинг, Джордж" | 
| Дебют Лоренса Оливье.
|-
| 1931
| Deadlock
| data-sort-value="Кинг, Джордж" | Джордж Кинг
| Первый британский драматический звуковой фильм.
|-
| 1931
| Hobson’s Choice
| data-sort-value="Бентли, Томас" | Томас Бентли
| Источники расходятся во мнении, играл ли в этом фильме известный актёр-комик, певец и сочинитель песен . Если снимался, то это его вторая роль в карьере.
|-
| 1931
| | data-sort-value="Пауэлл, Майкл" | Майкл Пауэлл
| Дебют Пауэлла как полноценного режиссёра (с указанием в титрах). Фильм имел неожиданный кассовый успех.
|-
| 1932
| Detective Lloyd
| data-sort-value="Макрэй, Генри" | 
| Киносериал из 12 частей. Первый британский сериал, не рассчитанный на подростковую аудиторию. Известно, что лента существовала в 1977 году, но далее её следы теряются.
|-
| 1932
| Castle Sinister
| data-sort-value="Ньюмен, Уиджи" | 
| Один из первых британских фильмов ужасов. Теглайн для того времени звучал невероятно интригующе: «Безумный доктор пытается поместить мозг девушки в голову обезьяно-человека».
|-
| 1932
| Men of Tomorrow
| data-sort-value="Саган, Леонтина" | Леонтина Саган
| Один из первых британских фильмов на тематику лесбиянства. Дебют актёра Роберта Доната.
|-
| 1933
| Counsel’s Opinion
| data-sort-value="Двон, Аллан" | Аллан Двон
| Один из первых фильмов студии Александра Корды.
|-
| 1933
| Yes, Mr Brown
| data-sort-value="Бьюкэнэн, Джек" | 
| Бьюкэнэн впервые выступил как режиссёр и исполнитель главной роли.
|-
| 1934
| | data-sort-value="Брунел, Адриан" | Адриан Брунел
| Первый фильм студии .
|-
| 1934
| The Path of Glory
| data-sort-value="Бауэр, Даллас" | 
| Исключительно изощрённый и изысканный фильм типа quota quickie (халтура).
|-
| 1935
| Murder at Monte Carlo
| data-sort-value="Инс, Ральф" | Ральф Инс
| Первая главная роль Эррола Флинна.
|-
| 1935
| The Price of a Song
| data-sort-value="Пауэлл, Майкл" | Майкл Пауэлл
| Один из лучших фильмов Пауэлла в стиле quota quickie (халтура).
|-
| 1935
| The Public Life of Henry the Ninth
| data-sort-value="Мейнуаринг, Бернард" | 
| Первый фильм студии Hammer Film Productions.
|-
| 1936
| Educated Evans
| data-sort-value="Бодайн, Уильям" | Уильям Бодайн
| Лучшая роль .
|-
| style="background:#EEE8AA"|1936
| style="background:#EEE8AA"|The Man Behind the Mask
| style="background:#EEE8AA" data-sort-value="Пауэлл, Майкл" | Майкл Пауэлл
| style="background:#EEE8AA"|Последний фильм Пауэлла в стиле quota quickie (халтура). Сохранилась копия ленты, обработанная для релиза в США. Она называется «За маской» и является обрезанной версией оригинальной картины.
|-
| 1936
| The Scarab Murder Case
| data-sort-value="Хэнкинсон, Майкл" | 
| Единственный фильм о приключениях детектива , снятый в Британии.
|-
| 1937
| The Vulture
| data-sort-value="Инс, Ральф" | Ральф Инс
| Последний фильм режиссёра Ральфа Инса (10 апреля 1937 года 50-летний режиссёр погиб в ДТП).
|-
| 1938
| The Viper
| data-sort-value="Нил, Рой Уильям" | Рой Уильям Нил
| Продолжение «Стервятника» (1937), снятое другим режиссёром в память о погибшем коллеге.
|-
| 1939
| The Good Old Days
| data-sort-value="Нил, Рой Уильям" | Рой Уильям Нил
|
|-
| 1939
| Murder Will Out
| data-sort-value="Нил, Рой Уильям" | Рой Уильям Нил
|
|-
| 1940
| Dr. O’Dowd
| data-sort-value="Мейсон, Герберт" | 
| Дебют актрисы  на экране. Первый британский фильм об Ирландии, восторженно принятый ирландскими кинокритиками.
|-
| 1941
| This Man Is Dangerous
| data-sort-value="Хантингтон, Лоренс" | 
| Единственный утерянный фильм с Джеймсом Мейсоном. Некоторые источники сообщают, что лента была показана по британскому телевидению в 1987 году, но, скорее всего, это ошибка, и картина была утеряна раньше.
|-
| style="background:#98FB98"|1943
| style="background:#98FB98"|Deadlock
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Хейнс, Рональд" | Рональд Хейнс
| style="background:#98FB98"|Изощрённый триллер.  играет обе роли братьев-близнецов. Фильм найден и доступен на DVD.
|-
| 1943
| Squadron Leader X
| data-sort-value="Комфорт, Ланс" | 
| Фильм получил удивительно восторженные отзывы критиков.
|-
| 1944
| | data-sort-value="Мейсон, Герберт" | Герберт Мейсон
| Лучший фильм с участием женского актёрского дуэта «».
|-
| style="background:#98FB98"|1944
| style="background:#98FB98"|Welcome, Mr. Washington
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Хискотт, Лесли" | 
| style="background:#98FB98"|Фильм найден ок. 2015 года.
|-
| style="background:#98FB98"|1945
| style="background:#98FB98"|Kiss the Bride Goodbye
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Штейн, Пол Людвиг" | 
| style="background:#98FB98"|<small>Одна из первых ролей Джин Симмонс. Киноархив  заявил, что располагает «целым фильмом»<ref>Film: 91524 на сайте huntleyarchives.com</ref>.</small>
|-
| 1945
| | data-sort-value="Мейсон, Герберт" | Герберт Мейсон
| Лучшая роль на экране актрисы театра . Последний фильм  (разбомблена фашистской авиацией в июле 1944 года).
|-
| 1945
| 
| data-sort-value="Фейтфулл, Джеффри" | 
| Один из двух фильмов, режиссёром которых выступил кинооператор Джеффри Фейтфулл. Снят маленькой студией Butcher’s Film Service, но несмотря на скромный бюджет стал лидером британского кинопроката 1945, 1948 и 1949 года.
|-
| style="background:#98FB98"|1945
| style="background:#98FB98"|The World Owes Me a Living
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Сьюэлл, Вернон" | 
| style="background:#98FB98"|Библиотека Конгресса заявила, что обладает «нитратным материалом» этого фильма.
|-
| style="background:#EEE8AA"|1948
| style="background:#EEE8AA"|Bless 'Em All
| style="background:#EEE8AA" data-sort-value="Хилл, Роберт Джордан" | 
| style="background:#EEE8AA"|Дебют Макса Байгрейвса на экране. Сохранился 150-секундный трейлер фильма, кроме того, по данным на ноябрь 2012 года, на eBay продавалась сокращённая версия ленты под названием «Будьте добры, сержант».
|-
| 1948
| But Not in Vain
| data-sort-value="Гревиль, Эдмон" | 
| Фильм совместного производства Великобритании и Нидерландов. Первая полнометражная послевоенная нидерландская картина.
|-
| style="background:#EEE8AA"|1948
| style="background:#EEE8AA"|Somewhere in Politics
| style="background:#EEE8AA" data-sort-value="Блейкели, Джон" | 
| style="background:#EEE8AA"|Фильм продолжительностью 108 минут, от которого сохранился лишь 18-минутный отрезок.
|-
| 1949
| Golden Madonna
| data-sort-value="Вайда, Ладислао" | Ладислао Вайда
| Фильм совместного производства Великобритании и Италии, снятый венгерским режиссёром.
|-
| style="background:#98FB98"|1950
| style="background:#98FB98"|Double Confession
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Эннакин, Кен" | Кен Эннакин
| style="background:#98FB98"|Единственный британский фильм, в котором снялся Петер Лорре, но при этом режиссёром был не Альфред Хичкок. Фильм найден и доступен на DVD.
|-
| style="background:#98FB98"|1952
| style="background:#98FB98"|| style="background:#98FB98" data-sort-value="Роджерс, Маклин" | 
| style="background:#98FB98"|Фильм найден и выпущен на DVD в марте 2016 года.
|-
| style="background:#98FB98"|1952
| style="background:#98FB98"|Salute the Toff
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Роджерс, Маклин" | Маклин Роджерс
| style="background:#98FB98"|Фильм найден и выпущен на DVD в ноябре 2013 года.
|-
| style="background:#98FB98"|1953
| style="background:#98FB98"|Small Town Story
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Талли, Монтгомери" | 
| style="background:#98FB98"|«Футбольный триллер». В фильме снялся известный игрок в крикет , а также члены футбольных клубов «Арсенал» и «Миллуолл». Лента найдена, отреставрирована и доступна на DVD.
|-
| style="background:#98FB98"|1953
| style="background:#98FB98"|Three Steps in the Dark
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Бирт, Дэниел" | 
| style="background:#98FB98"|Фильм найден в Национальном архиве фото- и аудиодокументов Австралии.
|-
| style="background:#EEE8AA"|1954
| style="background:#EEE8AA"|The Diamond
| style="background:#EEE8AA" data-sort-value="Талли, Монтгомери" | Монтгомери Талли
| style="background:#EEE8AA"|<small>Первый (и на десятилетия — единственный) британский полнометражный 3D-фильм. Известно, что 13 сентября 2006 года лента была показана в Голливуде, но дальше её следы теряются. Также некоторое время (по крайней мере, в мае 2014 года) первые пять минут фильма были доступны для просмотра на YouTube, но затем «аккаунт, связанный с этим видео, был удалён за неоднократное нарушение авторских прав»<ref>The Diamond — 1954 First British 3D Film (intro) на сайте youtube.com</ref></small>.
|-
| 1957
| Жив в воскресеньеAlive on Sunday
| data-sort-value="Треверс, Альфред" | 
|
|-
| style="background:#98FB98"|1957
| style="background:#98FB98"|Second Fiddle
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Элви, Морис" | Морис Элви
| style="background:#98FB98"|Последний фильм Мориса Элви. Лента найдена и выпущена на DVD.
|-
| 1960
| Linda
| data-sort-value="Шарп, Дон" | Дон Шарп
| Фильм показывался в паре с лентой «В субботу вечером, в воскресенье утром».
|-
| style="background:#98FB98"|1962
| style="background:#98FB98"|Перекрёстная ловушка
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Хартфорд-Девис, Роберт" | 
| style="background:#98FB98"|Первый полнометражный фильм Хартфорд-Девиса. Лента примечательна исключительно натуралистичным показом сцен насилия для того времени. В 1967 году картина показывалась в паре с фильмом «», и после этого следы Crosstrap потерялись. В начале 2010-х чёрно-белая негативная копия ленты была найдена, отсканирована и отправлена на хранение в Британский институт кино.
|-
| 1963
| Farewell Performance
| data-sort-value="Тронсон, Роберт" | 
| В фильме снялась музыкальная группа  и певец .
|-
| 1968
| The Other People
| data-sort-value="Харт, Дэвид" | 
| Один из двух фильмов, режиссёром которых выступил политактивист, писатель и бизнесмен Дэвид Харт. Лента никогда, нигде и никому не была показана.
|-
| 1969
| The Promise
| data-sort-value="Хейс, Майкл" | 
| Первая в мире экранизация произведения Алексея Арбузова. За основу была взята пьеса «Мой бедный Марат» («Не бойся быть счастливым») (1965).
|-
| 1972
| Nobody Ordered Love
| data-sort-value="Хартфорд-Девис, Роберт" | Роберт Хартфорд-Девис
| Из-за плохого промоушена и некачественного панорамирования режиссёр забрал себе готовый фильм и все исходные материалы к нему, распорядившись уничтожить всё это после его смерти (Хартфорд-Девис умер в 1977 году); а сам переехал из Великобритании в США.
|-
| style="background:#98FB98"|1974
| style="background:#98FB98"|The Cherry Picker
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Карран, Питер" | 
| style="background:#98FB98"|<small>Сексплуатационный фильм средней жёсткости. В ролях певица Лулу, писатель Спайк Миллиган, комик Терри-Томас. Несколько копий очень плохого качества находятся в неизвестных частных руках, но оригинальные плёнка и негативы считаются утерянными. В июле 2016 года полный фильм был выложен на YouTube<ref>The Cherry Picker (1974) full movie  на сайте youtube.com</ref>.</small>
|-
| style="background:#98FB98"|1974
| style="background:#98FB98"|Symptoms
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Ларрас, Хосе Рамон" | Хосе Рамон Ларрас
| style="background:#98FB98"|Фильм-участник Каннского кинофестиваля 1974 года. Несколько копий очень плохого качества находятся в неизвестных частных руках, но оригинальные плёнка и негативы считались утерянными. В феврале 2016 года стало известно, что лента обнаружена и будет выпущена на DVD.
|-
| style="background:#98FB98"|1984
| style="background:#98FB98"|Where Is Parsifal?
| style="background:#98FB98" data-sort-value="Хелмен, Генри" | Генри Хелмен
| style="background:#98FB98"|Фильм-участник Каннского кинофестиваля 1984 года, но в Великобритании и США так показан и не был. Предпоследняя роль Орсона Уэллса, последняя роль Питера Лоуфорда, также в ролях Тони Кёртис. Позднее режиссёр Генри Хелмен передал в дар Британскому институту кино «личную 35-мм плёнку с французскими субтитрами».
|}

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Британского института кино
 Потерянный фильм Хичкока объявили в розыск на сайте lenta.ru, 6 июля 2010

Списки британских фильмов
+
Британский институт кино
Появились в 2010 году в Великобритании